«Ave Maria» — песня, написанная Алексеем Романоф, Александром Сахаровым и Анной Плетнёвой. Спродюсированная Романоф, Плетнёвой и Сахаровым, композиция была записана российской поп-группой «Винтаж», для их третьего студийного альбома «Анечка» (2011). «Ave Maria» ассоциирована с христианской молитвой Аве Мария и в ней есть созвучии с творчеством Мишеля Крету. Критики также отмечали схожесть бриджа песни с композицией Леди Гаги «Born This Way».

Критики дали неоднозначную оценку композиции. Одни описывали её, как несомненный хит, другие относили ничем не выделяющимся номерам на альбоме. Алексей Мажаев из InterMedia дал песне смешанную оценку и писал, что от «Аve Maria» «ждёшь какого-то торжественного „музыкального католицизма“, но „европейскость“ проявляется только в очередном созвучии с творчеством Мишеля Крету». Яков Золотов в Dvjournal.ru отмечал назидательный и философский посыл композиции.

После выпуска альбома «Аve Maria» попала в чарт продаж русскоязычной музыки портала «Красная звезда» и достигла 48-й позиции. Группа впервые исполнила песню на сольном концерте в московском «Крокус Сити Холле», где представили новую программу и открыли новый концертный тур под названием «История плохой девочки». Исполнение «Ave Maria» было названо одним из лучших номеров шоу.

Предыстория 
После релиза своего второго студийного альбома SEX (2009 год), группа долгое время гастролировала и успела выпустить несколько новых синглов, не входивших в пластинку («Микки», «Роман» и «Мама-Америка»). О новом альбоме участники группы обмолвились ещё в марте 2011 года, на пресс-конференции в Екатеринбурге. Анна Плетнёва говорила, что группа находится в процессе записи нового материала. «Сейчас мы находимся в процессе беременности. В хорошем смысле этого слова. Мы вынашиваем третьего ребёнка — наш новый альбом. Каждый день запираемся в студии, наслаждаемся творчеством», — рассказала артистка. В это время была написана и записана песня «Ave Maria», автором музыки которой выступил Алексей Романоф, а текст написали Александр Сахаров и Анна Плетнёва. Композиция вошла под седьмым номером в новый альбом группы, который был выпущен 28 сентября 2011 года.

15 октября 2011 года «Винтаж» дали сольный концерт в московском «Крокус Сити Холле», представив новую программу и открыв новый концертный тур под названием «История плохой девочки». На мероприятии песня была впервые исполнены перед широкой публикой и позже включена в сет-лист тура. Исполнение «Ave Maria» было названо одним из лучших номеров шоу: «…на сцене на античных платформах танцевали древнегреческие статуи, по бокам на трехметровой высоте участники балета выполняли акробатические номера, а по центру на возвышении, застеленном красным шелком, воцаряла Анна Плетнева с красной повязкой на глазах. Номер оставил неизгладимое впечатление и, пожалуй, именно он должен был открывать концерт», — описывали постановку на сайте «Карты Музыки». Вначале солистка появилась летящей над сценой, её платье при этом закрывало более половины сцены, а по краям в воздухе исполняли номера акробаты с лентами. Алексей Остудин из «Московского комсомольца» писал, что «такие номера, как „Деревья“, „Аве Мария“, могут стать украшением для шоу любого западного поп-артиста».

Музыка и текст 
В «Ave Maria» соединены стили данс-поп и европоп. По мнению Алексея Мажаева «европейскость» композиции проявляется в созвучии с творчеством Мишеля Крету. Припев песни ассоциирован с христианской молитвой Аве Мария, где циклически повторяются первые строчки молитвы. На сайте «Карты Музыки» отмечали, что в песне есть вставка на английском языке, которая напоминает бридж из песни Леди Гаги «Born This Way». В издании писали по этому поводу: «в этой композиции „Винтаж“ даже не стал вуалировать заимствование и сделал вставку на английском языке, которая по манере прочтения в точности копирует Гагу».

Яков Золотов в Dvjournal.ru писал, что текст песни перекликается с тематикой другой песни из пластинки «Деревья». В песне присутствуют строчки «Мы строим планы и не верим в чудо…», которые, по мнению критика, говорят о том, что взрослый мир отвергает существование чуда, а дети «чисты и дотрагиваются до чудес своими сердцами прямо из колыбели».

Реакция критики 

Алексей Мажаев из InterMedia дал песне смешанную оценку и писал, что от «Аve Maria» «ждёшь какого-то торжественного „музыкального католицизма“, но „европейскость“ проявляется только в очередном созвучии с творчеством Мишеля Крету». Редакция «Карты Музыки» дала композиции положительную рецензию и в издании писали, что «…несмотря на избитость названия, [„Аve Maria“] имеет все шансы на, то чтобы стать очередным хитом коллектива. К слову, именно для этого трека на сольнике в столице группа подготовила специальный хорошо срежиссированный номер с акробатами и танцорами. Припев песни очень легко запоминается, а текст в целом не лишен смысла, музыка же, как и в случае с „Романом“, очень напоминает „творение“ иконы современного музыкального стиля Леди Гаги». Яков Золотов в Dvjournal.ru отмечал назидательный и философский посыл «Аve Maria», который заключался в том, что взрослым необходимо почувствовать себя детьми, поскольку это поможет поверить в чудо. «А дотянуться до неба вам поможет сердечная молитва „Аve Maria“. Молодые категоричны и отвергают шаблоны и каноны. Но быть может кто-нибудь из поклонников „Винтажа“, услышав песню, поймёт как надо молиться…», — писал автор. Дмитрий Прочухан из NewsMusic.ru дал песне негативную оценку и отмечал, что, как и другой впервые представленный на альбоме материал, «Аve Maria» ничем не выделялась на общем фоне.

Коммерческий успех 
После выпуска альбома «Анечка», «Аve Maria» попала в чарт продаж русскоязычной музыки портала «Красная звезда» (основан на информации, полученной от российского издания журнала Billboard). Песня дебютировала в чарте в ноябре 2011 года на 48 позиции, что стало для неё лучшим результатом. После удачной телевизионной трансляции московского концерта тура «История плохой девочки», концертное видео песни попало в видеочарт портала на 81 позицию.

Участники записи 
В создании и записи композиции приняли участие следующие музыканты:
 Алексей Романоф — музыка, текст, аранжировка, саунд-продюсирование, бэк-вокал
 Александр Сахаров — аранжировка, сведение, мастеринг, саунд-продюсирование, текст
 Анна Плетнёва — саунд-продюсирование, вокал, текст

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни группы «Винтаж»
Песни 2011 года
Поп-песни
Синглы Velvet Music